Karl Heimann ist der Name folgender Personen:

* Karl Heimann (Ehrendechant) (1873–1955), Ehrendechant von Letmathe
 Karl Heimann (Jurist) (1879–1945), deutscher Jurist
 Karl-Heinz Heimann (1924–2010), deutscher Sportjournalist